A Fed Cup de  2002 foi a 40º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 12 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Eslováquia ganhando na final da Espanha.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
2002 no tênis